Bryants Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bryants Knob (North Carolina)
 Bryants Knob (Virginia)

Siehe auch:
 Bryant Knob